Granåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Granåstjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Granåstjärnen (Idre socken, Dalarna, 686414-132056), sjö i Älvdalens kommun, 
Granåstjärnen (Idre socken, Dalarna, 687882-132209), sjö i Älvdalens kommun, 
Granåstjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Granåstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Granåstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn